The Sims 3 para consoles é a versão para videogame da famosa franquia de jogos de simulação para PC da Electronic Arts, The Sims, lançado em 26 de Outubro de 2010. Assim como ocorreu com o The Sims 2, o jogo foi disponibilizado para os consoles após seu lançamento para computadores. O jogo foi lançado para PlayStation 3, Xbox 360, Wii, Nintendo DS e Nintendo 3DS.
Diferentes das versões para PC, o número de pacotes de expansão é menor, e nas séries The Sims e The Sims 2 não é possível construir casas com 2 andares e a quantidade de móveis é limitada.

No Brasil, são vendidas cópias importadas do jogo, que custam R$ 199,90.

Jogos eletrônicos de 2010
Jogos para PlayStation 3
Jogos para Xbox 360
The Sims
Jogos para Nintendo DS
Jogos para Wii
Jogos eletrônicos de 2011
Jogos para Nintendo 3DS